Mohan bezeichnet:

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Mohan (Stadt)
 eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Mohan (Mengla)

Mohan ist der Familienname folgender Personen:

 Devinder Mohan (* um 1920), indischer Badmintonspieler
 Dinesh Mohan (1945–2021), indischer Bioingenieur und Hochschullehrer
 Dominic Mohan (* 1969), britischer Journalist
 Neal Mohan, indisch-US-amerikanischer Manager
 Priya Mohan (* 2003), indische Sprinterin
 Swati Mohan (* 1983), US-amerikanische Raumfahrtingenieurin
 Uma Mohan (* 1966), indische Sängerin